Der Mercedes-Benz EQS SUV (interne Bezeichnung: X 296) ist ein batterieelektrisch angetriebenes Sport Utility Vehicle der Mercedes-Benz Group. Der EQS SUV wird der Submarke Mercedes-Benz EQ zugeordnet.

Geschichte 
Einen ersten Ausblick auf die Baureihe zeigte Mercedes-Maybach mit dem Concept EQS auf der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2021 in München. Die Serienversion des bis zu siebensitzigen Fahrzeugs wurde am 19. April 2022 vorgestellt. Das Fahrzeug wird seit August 2022 im Mercedes-Benz Werk Tuscaloosa in Alabama hergestellt. Im Dezember 2022 soll die Baureihe auf den Markt kommen.

Das SUV nutzt die gleiche technische Basis wie der Mercedes-Benz EQS (V 297).

Technische Daten

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombi
296
Elektroautomodell